Pollari ist der Familienname folgender Personen:

 Joey Pollari (* 1994), US-amerikanischer Schauspieler
 Nicolò Pollari (* 1943), italienischer General
 Zachary Pollari (* 1986), kanadischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Polari